Rostorf ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Ludolf von Rostorf (um 1240–1304), Bischof von Minden
 Rostorf, Pseudonym von Carl von Hardenberg (1776–1813), deutscher Beamter und Dichter

Siehe auch:
 Rosdorf (Begriffsklärung)
 Roßdorf